Кузова́:
 Кузова (архипелаг) — островная группа в Белом море, к западу от Соловецких островов.
 Кузова (заказник) — государственный ландшафтный заказник в Кемском районе Карелии, на территории архипелага Кузова.

См. также 
 Кузов (значения)